

Topinimi
Akeley – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Buckinghamshire
Akeley – comune degli Stati Uniti d'America nel Minnesota

Altro
Cratere Akeley – cratere di Venere
Carl Akeley – scienziato e scultore britannico